Liberdade de associação
 Livre associação — técnica psicanalítica
 Livre associação (comunismo e anarquismo) — conceito anarquista e comunista
 Tratado de Livre Associação
 Estado associado

Desambiguação